

Musica
 Greenslade – gruppo musicale britannico

Persone
 Arthur Greenslade – direttore d'orchestra, arrangiatore, pianista, compositore e direttore musicale inglese
 Dave Greenslade – tastierista e organista britannico
 Kathryn Greenslade – nuotatrice britannica